Калем може се односити на: 

 Калем – помоћно средство које служи за намотавање дугачких, савитљивих и танких предмета као што су конац за шивење, испредена вуна, жице и сл.
 Калем (електротехника) – пасивни елемент електричних кола и уређаја који може да индукује електричну енергију
 Пупинови калемови – у електротехници, у склопу са феромагнетним језгром, чини компоненту која представља индуктивност

Види још
 Калеми – град у Демократској Републици Конго у провинцији Катанга